Ekerman, även skrivet Ekermann, är ett svenskt efternamn, som är känt sedan 1600-talet. Den 31 december 2019 var följande antal personer folkbokförda i Sverige med namnvarianterna
 Ekerman 16
 Ekermann 72
Tillsammans blir detta 88 personer.

Personer med namnet
 Agnes Ekermann (1849–1939), författare
 Arne Ekermann (1879–1929), skådespelare, journalist och målare
 Bengt Ekerman (1697–1755), stadsnotarie och rådman
 Carl Fredrik Ekerman (1743–1792), justitieborgmästare
 Daniel Benedicti Ekerman (1735–1807), präst
 Olof Ekerman (1697–1742), borgmästare
 Otto Fredrik Ekerman (1731–1800), borgmästare
 Petrus Ekerman (1696–1783), professor i vältalighet och statskunskap
 Ruth Ekermann(1892–1988), folkskollärare och konstnär

Källor

Se även
 Ekermanska huset
 Ekermanska malmgården

Svenska efternamn